Kyrkås distrikt kan syfta på:

Kyrkås distrikt, Jämtland
Kyrkås distrikt, Västergötland

Se även
Kyrkås församling
Kyrkås socken